Signale, Mehrzahl von Signal, steht für
 Signale (1964), deutscher Dokumentarfilm
 Signale – Ein Weltraumabenteuer, DDR-Spielfilm (1970) 
 Signale (Pit Morell), Buch von Pit Morell